Астрагал горошковидный () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее растение 20—45 см высотой. Стебли голые, ребристые, 13—34 см высотой. Прилистники свободные, не сросшиеся с черешками. Листья 5—8 см длиной, черешки листьев очень короткие как и ось, очень мелко слабо-волосистые. Цветоносы равны листьям или в 1,5—2 раза длиннее их. Бобы на ножке, поникающие, овальные, 6—7 мм длиной и около 5 мм шириной, редко продолговато-овальные, островатые, несколько с боков сжатые, килеватые, на спинке желобчатые, перепончатые.

Значение и применение 
Хорошо поедается . На пастбище удовлетворительно поедается скотом. В сене поедается хорошо.

Примечания

Литература

Ссылки 

Кормовые растения северного оленя